Les mots caucasica en italien et caucásica en espagnol et en portugais signifient «  ».

Les mots Caucasicus, Caucasica et Caucasicum sont par ailleurs trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « du Caucase ».

En biologie :
 Caucasica est un synonyme de , un genre de petits escargots terrestres de la famille des  ;
 en taxonomie, les mots caucasicus, caucasica et caucasicum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales découvertes ou décrites dans le Caucase. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : caucasicus, caucasica, caucasicum.

Épithète spécifique